Анатолий Кирсанов:
 Кирсанов, Анатолий Александрович (1923—2010) — советский и российский учёный-педагог.
 Кирсанов, Анатолий Владиславович — советский биатлонист.